Bogoro au Nigeria
 Bogoro (République démocratique du Congo)